Obsidian est la traduction anglaise d'une obsidienne, une roche volcanique.
Il peut également désigner :
 Obsidian, un personnage de fiction appartenant à DC Comics ;
 Obsidian Entertainment, une société de développement de jeux vidéo ;
 Obsidian, jeu vidéo sorti en 1986 ;
 Obsidian, jeu vidéo sorti en 1996 ;
 Obsidian, album de Paradise Lost sorti en 2020.